Trastikovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Тръстиково) :
Trastikovo, village bulgare de l'obchtina de Kameno, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Trastikovo, village bulgare de l'obchtina d'Avren, situé dans l'oblast de Varna.